Музей ленинградского детства — подразделение школы № 55 Петроградского района Санкт-Петербурга.

История создания музея

Основание музея 
Музей ленинградского детства располагается в Петербургской школе № 55 Петроградского района. История возникновения музея началась в 2013 году с  волонтерской деятельности учеников школы. Ребята поздравляли ветеранов своего округа. Надежда Михайловна Мурыгина, в детстве пережившая блокаду Ленинграда, показала коллекцию кукол, потом она решила передать основную часть коллекции школе. Так родилась идея создания музея.

Территориальное расположение школы вблизи от крупнейшего телевизионного центра, телевизионная история района, истории выпускников школы, которые принимали непосредственное участие в развитии отечественного телевидения и радиовещания, а также проектно-исследовательская деятельность учителей и учащихся стали причиной появления другого ведущего направления музейной деятельности — истории детского ленинградского телевидения.

Открытие музея 

16 декабря 2013 года в школе № 55 состоялось торжественное открытие школьного «Музея детства», посвященного истории кукол детского ленинградского телевидения.

Первоначально музейная коллекция была небольшой и в основном состояла из фотографий героев телевизионной передачи «Большой фестиваль», но проведение открытия музея вызвало огромный интерес в средствах массовой информации и отклик общественности. Активисты музея пригласили в музей редакторов, режиссёров, актёров, художников, которые работали над созданием детских телевизионных передач, каждый из которых умножал музейную коллекцию новыми экспонатами.

16 мая 2014 года в школе состоялась презентация книги, посвященной героям детских ленинградских телевизионных передач «Мультлото» и «Большой фестиваль», Хохе, Тото и Веснушке, которые почти двадцать лет воспитывали и смешили детей.

Переименование музея 

В 2014 году в музей пришла работать Дарья Николаевна Соболева, реставратор, искусствовед и историк игрушки. Экспозиция значительно пополнилась предметами из фондов музея «Мир детства» с. Вятского Ярославской области, создательницей и владелицей которого является Ирина Леонидовна Бусева-Давыдова.

Экспозиция музея 

Экспозиция музея охватывает период истории детства маленьких ленинградцев с 30-х по 80-е годы.

В музее можно увидеть игрушки ленинградских фабрик, познакомиться с историей их создания. Экспозиция музея рассказывает о советской школе, детской общественной работе, пионерах и октябрятах, детском быте и играх.

В школьном музее фотографии кукольных героев детских передач ленинградского телевидения и сами куклы: Хоха, Веснушка, Телевичок и другие.

Ежегодно в музее проводятся тематические выставки:

«Искусство театра кукол», на основе коллекции и материалов Алены Гончаровой, художника-постановщика театра кукол (2014);

«Игрушки Льва Разумовского» (2016);

«Африка Советского детства», на основе коллекции Валерии Морозовой (2018);

«Куклы в России между Первой и Второй мировой» (2020).

В музее проводятся различные тематические мероприятия.

Научная деятельность 
Издательская деятельность Музея стала возможна благодаря опыту издания литературно-художественной школьной газеты «Лист кисти Ниггля».

Главное достижение издания — проведение регулярных Радиомостов с различными культурными деятелями.

20 ноября 2017 года в музее состоялась встреча учащихся школы с Александрой Анастасией Гамильтон, герцогиней Аберкорнской, потомком императора Николая I и А. С. Пушкина. Герцогиню сопровождала Ирина Арсеньевна Кириллова, переводчик Королевской семьи, профессор Кембриджского университета.

В 2014 году состоялась презентация книги «Мультлото» и «Большой фестиваль». История детских телевизионных передач ленинградского телевидения".

В 2019 году сотрудниками музея и учащимися школы была издана книга «Большой фестиваль — 30 лет».

Примечания

Литература 
 Кравцова Г. П., Чепец И. С., Иванов И. М., Пахотин Ф. К. «Мультлото» и «Большой фестиваль» История детских передач ленинградского телевидения. СПб., ООО "ИПК"ГАНГУТ" 2014
 Андреев А. Музей на Петроградской стороне, Журнал «Костер» — 2014 — СПб — май 5-6 — с.34-35
 Лист кисти Ниггля: альманах детской школьной газеты. СПб., Изд. Политехн.ун-та 2013
 Большой фестиваль — 30 лет!/ ГБОУ «СОШ № 55», г. Санкт-Петербург. — М. : Издательский дом «Живая Классика», 2019. — 234 с.: ил. — (Книга Друзей).

Ссылки 
 Музей Ленинградского Детства на сайте школы
 Музей Ленинградского Детства ВКонтакте
Музей Ленинградского Детства в Инстаграм
Музей Ленинградского Детства на Ютуб
В здании петербургской школы открылся первый в России музей детства
В Петербурге появится первый в стране музей детства
Хоха, Тото и Веснушка пропали с телестудии
Хоха и Веснушка нашли новый дом

Музеи Санкт-Петербурга